Goranec je lahko:
 Goranec, Klenovnik (Hrvaška)
 Goranec, Zagreb (Hrvaška)